Per Jonas Osborne Siljemark född 1964 i Storfors församling, Värmlands län, är en svensk musikentreprenör.

Jonas Siljemark började karriären som DJ hemma i Värmland och grundade 1988 Siljemark Production som kom att representera artister som Ace of Base, Dr. Alban, Rob'n'Raz, Leila K, E-type, Melodie Mc och Nordman.  Förutom att representera svenska artister arrangerade Siljemark production konserter med utländska artister som Backstreet Boys, Snap! med flera.

Jonas Siljemark var en av grundarna till The Swedish Dance Music Awards som startades 1991.

1996 startade Jonas Siljemark skivbolaget Siljemark Entertainment. Den första kontrakterade artisten var Lutricia McNeal. 

Under 1997 såldes Siljemark Entertainment till Arcade Music Company och Jonas Siljemark anställdes som VD för Arcade Music Sweden.

Siljemark Production gick 1998 ihop med sin konkurrent, United Stage, under namnet United Stage Siljemark.

Våren 1999 grundade Jonas Siljemark Bonnier Music & Entertainment AB (Bonnier Amigo Music Group), numera Cosmos Music.

2003 blev Jonas Siljemark Skandinavien chef för Warner Music Scandinavia, sedermera Warner Music Nordic med verksamhet i Finland, Danmark, Norge, Baltiska länderna och Sverige.  Förutom internationella världsartister representerar Warner Music svenska artister som Laleh, Miriam Bryant, Håkan Hellström med flera. Sedan 2021 är Jonas Siljemark aktiv som ängel investerare.

Svenska musikproducenter
Män
Födda 1964
Levande personer
Personer från Kristinehamn